Дальма (, ) — имя собственное.

Фамилия 
 Дальма, Вильфред (род. 1982) — французский и сен-мартенский футболист, полузащитник. Брат Стефана Дальма.
 Дальма, Стефан (род. 1979) — французский футболист, полузащитник. Брат Вильфреда Дальма.

Псевдоним 
 Серхио Дальма (; настоящее имя Жозеп-Серхи Капдевила Кероль; род. 1964) — испанско-каталонский поп-исполнитель.

Другое 
  — остров в Персидском заливе.

См. также